Jangel' / Yangel
 Michail Kuz'mič Jangel' – ingegnere aerospaziale
 Jangel' (Russia) – centro abitato della Russia
 3039 Yangel – asteroide
 cratere Yangel' – cratere lunare